Нектарий може да се отнася за:
 Нектарий Константинополски (4 век), константинополски патриарх
 Охридски архиепископи
 Нектарий I (?-1626)
 Нектарий II (17 век)
 Нектарий III (17 век)
 Нектарий Битолски (1430-1500), православен светец
 Нектарий Пелагонейски (16 век), печатар и монах
 Нектарий Егински, православен светец